Schaake ist der Familienname folgender Personen:

 Birte Schaake (* 1960), deutsche Basketballtrainerin
 Finja Schaake (* 1992), deutsche Basketballspielerin
 Herbert Schaake (1931–2010), deutscher Baudirektor
 Katrin Schaake (* 1931), deutsche Schauspielerin
 Marietje Schaake (* 1978), niederländische Politikerin
 Wilhelm Schaake (1790–1827), deutscher Kaufmann, Bürgermeister und Politiker

Siehe auch:
 Schaacke
 Schake